Jüdischer Friedhof Florenz steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Florenz)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Florenz)